De Haere ('t Harde), een landgoed bij 't Harde in de Nederlandse gemeente Elburg
 De Haere (landgoed), een landgoed in de Nederlandse gemeente Olst-Wijhe
 De Haere (plaats), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Apeldoorn
 Verzorgingsplaats De Haere, een verzorgingsplaats aan de A28 bij 't Harde